Мильцево — топоним в России:

Населённые пункты 
 Мильцево — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Мильцево — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Мильцево — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Мильцево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Мильцево — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Другое 
 Мильцево — остановочный пункт (платформа) Казанского направления Горьковской железной дороги